Welitschkin ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Gennadjewitsch Welitschkin (* 1987), russischer Eishockeyspieler
 Wassili Iwanowitsch Welitschkin (* 1931), russischer Geologe
 Wiktor Andrejewitsch Welitschkin (1863–1921), russischer Architekt